Camaj ist der Familienname folgender Personen:

 Aljbino Camaj (* 1979), montenegrinisch-albanischer Fußballspieler
 Martin Camaj (1925–1992), albanischer Schriftsteller und Albanologe